

Cinema 
 Storie (The Dresser) – film del 1983 diretto da Peter Yates
 Storie (Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages) – film di Michael Haneke del 2000

Geografia 
 Storie – località del comune di Sesana (Slovenia)

Letteratura 
 Storie – opera storiografica di Ammiano Marcellino
 Storie (Ἰστορἴαι in greco antico) – opera storiografica di Erodoto
 Storie (Ἰστορἴαι in greco antico) – opera storiografica di Polibio
 Historiae (Storie) – opera storiografica di Tacito
 Historiae (Storie) – opera storiografica di Sallustio
 Storie – libro di Robert Walser
 Storie – libro di Teofilatto Simocatta

Musica 
 Storie – album di Gigi Finizio del 1984
 Storie – singolo di Anna Oxa presentato al Festival di Sanremo 1997
 Storie – album di Gino Paoli del 2009
 Storie – album dei Velvet del 2014

Editoria 
 Storie – rivista letteraria